Pablo Escobar hace referencia a varios artículos:

Personas
 Pablo Escobar (1949-1993), narcotraficante colombiano;
 Pablo Escobar (futbolista) (1999-), paraguayo-boliviano;
 Pablo Andrés Escobar (2000-), futbolista colombiano.

Ficción  
 Pablo Escobar, el patrón del mal, teleserie colombiana, inspirada en la vida del anterior;